Love at First Sting er et album fra 1984 af bandet Scorpions.

Numre 
 Bad Boys Running Wild
 Rock You Like A Hurricane
 I'm Leaving You
 Coming Home
 The Same Thrill
 Big City Nights
 As Soon As The Good Times Roll
 Crossfire
 Still Loving You

Eksterne henvisninger 
 

Album fra 1984
Scorpions-album